Ни́жняя Алекса́ндровка — село в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 160 км (по прямой 96 км). Расстояние до районного центра: 55 км (по прямой 35 км).

История 

В документах архивного фонда Исполнительного комитета Ставропольского Губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в списке вновь возникших населённых пунктов Нагутской волости Александровского уезда за 1922 год имеются сведения о том, что хутор Александровский 1 и хутор Весёлый образованы в сентябре 1922 года. Основание Р — 163, ОП 1, Д- 515 , ЛЛ- 52 , 52 ОБ.

В списке населённых мест Северо-Кавказского края в Курсавском районе на 1925 год значится Александровский сельсовет.

В 1935 г. утверждена новая сеть районов Северо-Кавказского края Александровский, сельский совет вошёл в состав Нагутского района.

В 1953 г. в связи с упразднением Нагутского района, Александровский сельсовет перешёл в Курсавский район.

На основании указа президиума Верховного совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Курсавский район упразднён, Александровский сельский совет передан в состав Минераловодского района.

В 1972 г. Указом Президиума ВС РСФСР хутора Александровский 1-й, Александровский 2-й и Весёлый, фактически слившиеся в единый населённый пункт — переименованы в село Нижняя Александровка.

Решением крайисполкома № 304 от 27 марта 1972 г. Александровский сельсовет переименован в Нижнеалександровский.

До 2015 года село было административным центром упразднённого Нижнеалександровского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 83 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Дом культуры.

Образование 
 Детский сад № 15 «Колосок».
 Средняя общеобразовательная школа № 4.
 Детский дом № 1 «Колосок».

Экономика 
 Сельхозпредпиятие «Победа».

Памятники 
 Братская могила 10 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 1942—1943, 1952 годы.

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района